Anglosaské příjmení Nelson [nelzn] nosí více významných osobností:

 Adam Nelson (1975) – americký sportovec, atlet
 Albert Nelson viz Albert King
 Bill Nelson – více osob
 Clarence Nelson (1942) – senátor Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických, americký astronaut
 Edward Nelson (1932–2014) – americký matematik a fyzik
 Gaylord Nelson (1916–2005) – americký senátor, člen Demokratické strany, guvernér státu Wisconsin
 George Nelson (1950) – americký astronaut
 Horatio Nelson (1758–1805) – britský admirál, vítěz u Trafalgaru
 Jandy Nelson (1965) – americká autorka
 Leonard Nelson (1882–1927) – německý matematik a profesor filosofie
 Oliver Nelson (1932–1975) – byl americký jazzový saxofonista a aranžér
 Prince Rogers Nelson (1958–2016) – americký zpěvák a hudebník
 Ricky Nelson (1940–1985) – americký zpěvák, kytarista a herec
 Sandy Nelson (1938–2022) – americký bubeník
 Ted Nelson (1937) – americký filosof a sociolog
 Tim Blake Nelson (1964) – americký herec, scenárista a režisér
 Willie Nelson (1933) – americký countryový kytarista a zpěvák

Související články 
 Nelson
 Nelson (jméno)

Externí odkazy